Влади́мир Муравьёв:
 Муравьёв, Владимир Александрович (1938—2020) — советский и российский военачальник, генерал-полковник.
 Муравьёв, Владимир Брониславович (1928—2020) — русский писатель, историк, москвовед.
 Муравьёв, Владимир Леонидович (1861—1940) — русский художник-пейзажист.
 Муравьёв, Владимир Николаевич (1914—1973) — актёр театра и кино.
 Муравьёв, Владимир Павлович (род. 1959) — советский легкоатлет, двукратный олимпийский чемпион в эстафете 4×100 м.
 Муравьёв, Владимир Сергеевич (1939—2001) — филолог, переводчик, литературовед.
 Муравьёв, Владимир Юрьевич (1947—2019) — советский врач, хирург, доктор медицинских наук, профессор